Kreisgericht Potsdam bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Potsdam (1849–1879), siehe Kreisgericht Potsdam (Preußen)
 das Kreisgericht Potsdam-Stadt in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Potsdam-Stadt
 das Kreisgericht Potsdam-Land in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Potsdam-Land